H77 steht für: 
 einen Chipsatz aus der Intel-7-Serie
 den Zerstörer HMS Boreas

Abkürzung